Аверино — название населённых пунктов в России:

 Аверино — село в Губкинском районе Белгородской области.
 Аверино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Аверино — хутор в Острогожском районе Воронежской области.
 Аверино — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Аверино — деревня в Павинском районе Костромской области.
 Аверино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Аверино — село Сысертского городского округа Свердловской области.